Burman steht für:
 Burman (antiker Staat), wahrscheinlich im heutigen Syrien
 Burman and Sons, englischer Getriebehersteller

Personen:
 Adolf Sigismund von Burman (1637–1701), deutscher Geistlicher
 Anders Burman (1928–2013), schwedischer Schlagzeuger, Bandleader und Musikproduzent
 Bari Dreiband-Burman, Maskenbildnerin und Spezialeffektkünstlerin
 Barney Burman, US-amerikanischer Maskenbildner
 Ben Lucien Burman (1895–1984), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Bob Burman (1884–1916), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Carina Burman (* 1960), schwedische Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
 Daniel Burman (* 1973), argentinischer Filmregisseur
 Ellis Burman Jr. (1935–2020), US-amerikanischer Maskenbildner, Spezialeffektkünstler sowie Kostümbildner 
 Erik Burman (1897–1985), schwedischer Eishockey- und Bandyspieler

 Jens Burman (* 1994), schwedischer Skilangläufer
 Johannes Burman (1706–1779), niederländischer Arzt und Botaniker
 Mike Burman (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicolaas Laurens Burman (1734–1793), niederländischer Botaniker

 Proctor Burman (1893–1974), britischer Eiskunstläufer
 Rahul Dev Burman (1939–1994), indischer Komponist
 Sachin Dev Burman (1906–1975), indischer Komponist
 Sandip Burman (* 1969), amerikanischer Musiker
 Thomas R. Burman (* 1940), US-amerikanischer Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Tor Burman (1921–1995), schwedischer Springreiter

Siehe auch:
 Burmann
 Burmanen
 Buhrman
 Boorman